Samsung Wave (S8500) – smartfon produkcji koreańskiej firmy Samsung, w którym po raz pierwszy został użyty system operacyjny Samsung bada. Został zaprezentowany w czerwcu 2010.

Opis 
Telefony te mają specjalnie wykonane fragmenty obudowy zależnie od wersji.

System 
Wave jest pierwszym urządzeniem z autorskim systemem operacyjnym Samsunga – Bada OS. System ten przypomina nieco oprogramowanie firmy Google – Android, jednak Bada to niezależny system. Producent dołożył także swoją nakładkę – TouchWiz w wersji 3.0.

Podzespoły 
Pierwszy telefon z systemem Bada wyposażony został jako smartfon high-end; Samsung Wave ma 1 GHz procesor Hummingbird, sztandarowy ekran Samsunga – Super AMOLED o rozdzielczości 480x800 pikseli (3.3"), oraz 384 MB pamięci RAM. Prócz wielkości ekranu, S8500 Wave nie różni się zbytnio od sztandarowego modelu Samsunga – i9000 Galaxy S. Pod pewnym względem jest nawet lepszy – Wave ma aparat 5 MPx z lampą LED, której Galaxy S nie ma.

Komunikacja 
Wave ma łączność WiFi b/g/n, Bluetooth w wersji 3.0, czy port USB 2.0. Telefon ma także wbudowaną nawigację A-GPS.

Zobacz też 
 Samsung Galaxy S
 Samsung Galaxy S II
 Samsung Wave II
 Samsung Wave 723
 Bada OS

Bibliografia 
 Samsung Wave w serwisie mgsm.pl

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie mGSM.pl
 Źródło – test Wave S8500 na gsmmaniak.pl

S8500 Wave
Telefony komórkowe z 2010 roku
Smartfony